Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Sindangrasa (Banjarsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java
 Sindangrasa (Bogor Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Kota Bogor in de provincie West-Java
 Sindangrasa (Ciamis), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java